Simeon Schterew ist der Name folgender Personen:

* Simeon Schterew (Musiker) (1943–2020), bulgarischer Flötist
 Simeon Schterew (Ringer) (* 1959), bulgarischer Ringer